Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2013 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 23 Spieler an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Juli 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Washington, D.C.